Metrioppia är ett släkte av kvalster. Metrioppia ingår i familjen Metrioppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Metrioppia